Мілове — смт, Луганська область, Міловський район, районний центр
 Мілове — село, Харківська область, Великобурлуцький район
 Мілове — пункт контролю через державний кордон України на кордоні з Росією у Луганській області, Міловський район

Див. також 
 Милове (значення)
 Мілова
 Мілов